Ruseni poate fi:

 Râul Ruseni, curs de apă din România
 Ruseni (Poiana Teiului), localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Ruseni (Borlești), localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Ruseni - sat din raionul Anenii Noi, Republica Moldova
 Ruseni - localitate-centru de comună din raionul Edineț, Republica Moldova
 Rușeni, sat în județul Satu Mare, România

Vezi și 
 Rus (dezambiguizare)
 Rusu (dezambiguizare)
 Rusești (dezambiguizare)
 Rusănești (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova